Тоту (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоту, Йон (1931—1992) — румынский политик, функционер коммунистической партии Румынии.
 Тоту, Одри (род. 1976) — французская киноактриса.

См. также 
 ТОТУ